Schmales Haus steht für:

 Schmales Haus (Berlin)
 Schmales Haus von Eisenach, Thüringen

Siehe auch:
 Schmalen Haus (Schmallenberg), Nordrhein-Westfalen
 Schmalhausen
 Schmalstes Haus (Fürstenwalde/Spree)
 Kirchstraße 29 (Bregenz)